Поповское сельское поселение — муниципальное образование в Кашарском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — слобода Поповка.

Административное устройство 
В состав Поповского сельского поселения входят:
 слобода Поповка;
 хутор Будановка;
 посёлок Дибровый;
 село Каменка;
 хутор Первомайский;
 хутор Почтовый;
 хутор Семёновка.

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Кашарского района